

Patronyme 

 Farid Bougherara (1980-), footballeur algérien ;
 Karim Bougherara (1989-), joueur algérien de rugby à XV ;
 Linda Bougherara (1966-), peintre algérienne.

Patronyme algérien